Laveno ima više značenja:
 Laveno, Brescia
 Laveno, Varese